Contessa è una serial televisivo filippino trasmesso su GMA Network dal 19 marzo 2018 al 8 settembre 2018.

Collegamenti esterni 
 

Serial televisivi di GMA Network